Bald Point bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Point (Arizona)
 Bald Point (Kentucky)